Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Kolumbien. Die Mannschaften sind alphabetisch geordnet.

Legende

Ägypten 
Ägypten spielt in der Vorrunde in Gruppe E am 29. Juli gegen Brasilien, am 1. August gegen Panama und am 4. August gegen Österreich.

Trainer:

Argentinien 
Argentinien spielt in der Vorrunde in Gruppe F am 29. Juli gegen Mexiko, am 1. August gegen England und am 4. August gegen Nordkorea.

Trainer:

Australien 

Australien spielt in der Vorrunde in Gruppe C am 31. Juli gegen Ecuador, am 3. August gegen Costa Rica und am 6. August gegen Spanien. Steve Lustica und Brent McGrath sagten ihre Teilnahme am WM-Turnier ab. Die Torhüter Mathew Ryan und Lawrence Thomas verpassten das Turnier verletzungsbedingt, Ryan laborierte bereits seit längerer Zeit an einer Knieverletzung, Thomas wurde wegen einer Oberschenkelverletzung am 22. Juli wieder aus dem Aufgebot gestrichen und durch Nick Feely ersetzt. Mathew Leckie erhielt von Borussia Mönchengladbach trotz anderslautender Versprechungen keine Freigabe und musste durch Gameiro ersetzt werden.

Die niederländische Trainer Jan Versleijen (* 29. Dezember 1955) nominierte folgende Spieler:

Trainer:

Brasilien 

Brasilien spielt in der Vorrunde in Gruppe E am 29. Juli gegen Ägypten, am 1. August gegen Österreich und am 4. August gegen Panama.

Trainer:

Costa Rica 

Costa Rica spielt in der Vorrunde in Gruppe C am 31. Juli gegen Spanien, am 3. August gegen Australien und am 6. August gegen Ecuador.

Trainer:

Ecuador 

Ecuador spielt in der Vorrunde in Gruppe C am 31. Juli gegen Australien, am 3. August gegen Spanien und am 6. August gegen Costa Rica.

Trainer:

England 

England spielt in der Vorrunde in Gruppe F am 29. Juli gegen Nordkorea, am 1. August gegen Argentinien und am 4. August gegen Mexiko. Mit Scott Wootton, Jack Robinson, Andre Wisdom, Gary Gardner, George Thorne, Benik Afobe, Nicholas Ajose und Alex Nimely erhielten insgesamt acht nominierte Spieler keine Freigabe von ihren Klubs und wurden durch Hurst, Mason, Adams, Taft, Knott, Berahino, Morris und Ngoo ersetzt. Der nachnominierte Ryan Mason musste verletzungsbedingt absagen, für ihn wurde Wallace nachnominiert.

Trainer Brian Eastick (* 27. Januar 1951), der vom U-21-Nationaltrainer Stuart Pearce assistiert wird, nominierte folgende Spieler: 

Trainer:

Frankreich 

Frankreich spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 30. Juli gegen Kolumbien, am 2. August gegen Südkorea und am 5. August gegen Mali.

Trainer:

Guatemala 

Guatemala spielt in der Vorrunde in Gruppe D am 31. Juli gegen Nigeria, am 3. August gegen Saudi-Arabien und am 6. August gegen Kroatien.

Trainer:

Kamerun 

Kamerun spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 30. Juli gegen Neuseeland, am 2. August gegen Portugal und am 5. August gegen Uruguay.

Trainer:

Kolumbien 

Kolumbien spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 30. Juli gegen Frankreich, am 2. August gegen Mali und am 5. August gegen Südkorea.

Trainer:

Kroatien 

Kroatien spielt in der Vorrunde in Gruppe D am 31. Juli gegen Saudi-Arabien, am 3. August gegen Nigeria und am 6. August gegen Guatemala.

Trainer:

Mali 

Mali spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 30. Juli gegen Südkorea, am 2. August gegen Kolumbien und am 5. August gegen Frankreich.

Trainer:

Mexiko 

Mexiko spielt in der Vorrunde in Gruppe F am 29. Juli gegen Argentinien, am 1. August gegen Nordkorea und am 4. August gegen England.

Trainer:

Neuseeland 

Neuseeland spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 30. Juli gegen Kamerun, am 2. August gegen Uruguay und am 5. August gegen Portugal.

Trainer:

Nigeria 

Nigeria spielt in der Vorrunde in Gruppe D am 31. Juli gegen Guatemala, am 3. August gegen Kroatien und am 6. August gegen Saudi-Arabien.

Trainer:

Nordkorea 

Nordkorea spielt in der Vorrunde in Gruppe F am 29. Juli gegen England, am 1. August gegen Mexiko und am 4. August gegen Argentinien.

Trainer:

Österreich 

Österreich qualifizierte sich gemeinsam mit fünf anderen Europäischen Nationen bei der U-19-Fußball-Europameisterschaft 2010 in Frankreich für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Kolumbien. Die Auswahl spielt in der Vorrunde in Gruppe E am 29. Juli gegen Panama, am 1. August gegen Brasilien und am 4. August gegen Ägypten.
Die Vorbereitung auf die Endrunde war vor allem vom Kampf von Trainer Heraf um die Abstellung einiger Leistungsträger geprägt. So erhielten die A-Team Spieler David Alaba und Aleksandar Dragović keine Freigabe von ihren Vereinsmannschaften. Ebenso musste Heraf auf Raphael Holzhauser verzichten, dem er im Vorfeld eine zentrale Rolle in seinem Taktikschema zusprach. Kurz vor der Nennfrist für den endgültigen Kader gab der FC Red Bull Salzburg überraschend die Freigabe für Offensivspieler Georg Teigl um dessen Freistellung es ebenfalls im Vorfeld zu Kontroversen kam. Martin Hinteregger, einem Fixpunkt in der Defensive, wurde die Freigabe jedoch verweigert. Von den verletzungsbedingten Ausfällen wiegt der von Inter Mailand Legionär Christoph Knasmüllner am schwersten, der zuvor im U-19-Team überwiegend starke Leistungen erbrachte. 

Bereits in Kolumbien, einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Panama, erfolgte mit Marco Djuricin ein weiterer verletzungsbedingter Ausfall eines Stammspielers, der umgehend durch Radovan Mitrović ersetzt wurde.

Hinzu kam ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen Heraf und seinem Vorgänger Paul Gludovatz, der ihm über die Medien fehlendes Engagement bei der Kaderzustammenstellung vorwarf.

Trainer:

Fehlende Spieler 
Keine Freigabe vom Verein:

Verletzt:

Panama 

Panama spielt in der Vorrunde in Gruppe E am 29. Juli gegen Österreich, am 1. August gegen Ägypten und am 4. August gegen Brasilien.

Trainer:

Portugal 

Portugal spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 30. Juli gegen Uruguay, am 2. August gegen Kamerun und am 5. August gegen Neuseeland.

Trainer:

Saudi-Arabien 

Saudi-Arabien spielt in der Vorrunde in Gruppe D am 31. Juli gegen Kroatien, am 3. August gegen Guatemala und am 6. August gegen Nigeria.

Trainer:

Spanien 

Spanien spielt in der Vorrunde in Gruppe C am 31. Juli gegen Costa Rica, am 3. August gegen Ecuador und am 6. August gegen Australien.

Trainer:

Südkorea 

Südkorea spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 30. Juli gegen Mali, am 2. August gegen Frankreich und am 5. August gegen Kolumbien.

Trainer:

Uruguay 

Uruguay spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 30. Juli gegen Portugal, am 2. August gegen Neuseeland und am 5. August gegen Kamerun.

Trainer:

Weblinks 
 FIFA.com: FIFA U-20-Weltmeisterschaft Kolumbien (deutsch, abgerufen am 15. Juni 2011)
 FIFA.com: Reglement FIFA U-20-Weltmeisterschaft Kolumbien (PDF-Dokument, 416 KB; abgerufen am 15. Juni 2011)
 FIFA.com: Offizielle Kaderlisten (PDF-Dokument, 573 KB; abgerufen am 22. Juli 2011)

Einzelnachweise 

Kader 2011
Kaderliste